Анисим Абрамович Гиммерверт (род. 25 июля 1932, Москва - 8 апреля 2014, Москва) — российский журналист, сценарист и театральный деятель.

Окончил ГИТИС им. А.В. Луначарского (1961). С 1967 года работал на телевидении. Редактор главной редакции музыкальных программ Центрального телевидения.

Среди программ над которыми работал А.А. Гиммерверт — Песня года, Голубой огонек, Политическая песня мира. Автор программ о Козине, Юрьевой, Вертинском, Строке, Лещенко и других.

Фильмография

Сценарист 
 1966 — Симфония рожденная заново (фильм-спектакль)

Сочинения 
 Майя Кристалинская. И все сбылось и не сбылось. - Москва: Олимп; Смоленск: Русич, 1999.
 Оскар Строк — король и подданный (2006) 
 Непохожая на всех

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=8467
 https://web.archive.org/web/20100418061533/http://www.accordmusic.ru/culture/magazine_2008.php#topic7-1

Персоналии по алфавиту
Сценаристы России
Родившиеся в Москве